Лос Муњоз има више значења:

 Лос Муњоз (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Муњоз (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Муњоз (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику